IVR est un sigle qui peut signifier :
 Interactive Voice Response (en français, serveur vocal interactif) ;
 infection des voies respiratoires.